Европейский маршрут E25 — транспортная магистраль (маршрут) в Европе, из района Хук-ван-Холланд города Роттердам в город Палермо.

E25 проходит по территории Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Швейцарии и Италии от нидерландского Хук-ван-Холланда до итальянского Палермо.

Маршрут 
Протяжённость маршрута составляет около 1830 километров.

Внешние ссылки 

 Европейская экономическая комиссия ООН: Общая карта сети автомобильных дорог категории Е (2007)
 Отрезок магистрали в Южной Сардинии

Европейские маршруты
Дороги Нидерландов
Дороги Бельгии
Дороги Люксембурга
Дороги Франции
Дороги Швейцарии
Дороги Италии